Westerloog bezeichnet:

 Westerloog (Middels), Ort im Auricher Stadtteil Middels, Niedersachsen
 Westerloog (Norddeich), zwei Wohnplätze im Norder Stadtteil Norddeich, Niedersachsen